Příjmení Pála má více nositelů:

 František Pála (* 1944) – český tenista, otec Petra Pály
 František Pála (ředitel) (1912–1984) – ředitel pivovaru v Rakovníku, otec Františka Pály
 (Jan) Jaroslav Pála (1882–1963) – zakladatel továrny Pála a spol. (později Bateria Slaný) a starosta města Slaný
 Jiří Pála (* 1956) – český fotbalista
 Ondřej Pála (* 1984) – český boxer
 Petr Pála (* 1975) – český tenista, syn Františka Pály
 Viola Pálová (* 1955) – slovenská bezpartijní politička

Podobná příjmení 
 Pala (příjmení)
 Misha, vlastním jménem Michaela Paľová (* 1975) – slovenská zpěvačka

Související články 
 Pala

Česká příjmení